Théâtre d’Orléans steht für:
 Théâtre d’Orléans (Orléans), Theater in Orléans, Frankreich  – 
 Théâtre d’Orléans (New Orleans), Theater in New Orleans, USA –